Dominik Prokop je vlastní jméno následujících osob:

 Dominik Prokop (opat) (1890–1970) – opat klášterů v Břevnově, Broumově a v Rohru
 Dominik Prokop (fotbalista) (* 1997) – rakouský fotbalista